Wear (rivier), rivier in het noordoosten van Engeland
Wear Valley, oud-Engels district in het graafschap Durham
Weare, plaats en civil parish in het bestuurlijke gebied Sedgemoor, in het Engelse graafschap Somerset